Plusieurs villes ou communes, surtout en Europe et en Amérique, possèdent une rue des Jésuites (ou place des Jésuites, ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans la présence souvent pluriséculaire d’une institution jésuite, souvent un collège, dans le quartier concerné.

Allemagne 
 Rue des Jésuites (Jesuitenstrasse), à Aix-la-Chapelle
 Ruelle des Jésuites (Jesuitengasse), à Augsbourg
 Ruelle et Place des Jésuites (Jesuitengasse et Jesuitenplatz), à Coblence
 Ruelle des Jésuites (Jesuitengasse), à Düren
 Rue des Jésuites (Jesuitenstrasse), à Ingolstadt
 Rue des Jésuites (Jesuitenstrasse), à Trèves

Argentine 
 Square des Jésuites (Manzana jesuitica), à Cordoba.

Autriche 
 Parc de Jésuites (Jesuitenpark), à Klagenfurt
 Rue des Jésuites (Jesuitensteig), à Vienne

Belgique  
 Rue des Jésuites (Jezuïetenrui), à Anvers
 Route des Jésuites, à Ciney 
 Rempart des Jésuites, à Marche-en-Famenne
 Rue des Jésuites, à Mons
 Rue des Jésuites, à Tournai
 Rue des Jésuites, à Verlaine (province de Liège)
 Avenue des Jésuites (Jezuïetenlaan), à Wilrijk (Anvers)

Brésil 
Rue des Jésuites (Rua dos Jesuítas), à Contagem
Rue des Jésuites (Rua dos Jesuitas), à Rio de Janeiro

Canada (Québec) 
Rue des Jésuites, à Batiscan
Rue des Jésuites, à Montréal
Avenue des Jésuites, à Québec
Quartier Des Jésuites, un des 35 quartiers de Québec
Rue des Jésuites, à  Rimouski
Rue des Jésuites, à Trois-Rivières
le Sentier des Jésuites va de Québec au Lac Saint-Jean (310km)

Croatie 
Place jésuite (Jezuitski trg.), à Zagreb

Espagne 
 Promenade des Jésuites (Paseo de los Jesuitas) à Madrid

États-Unis 
 Jesuit lane, à Dallas

France 
 Rue des Jésuites, à Angoulême
 Rue des Jésuites, à Arras
 Rue des Jésuites, à Caen
 Rue des Jésuites, à Épinal
 Rue des vieux Jésuites, à Grenoble (aujourd'hui : rue Jean-Jacques-Rousseau)
 Rue des Jésuites, à Hesdin
 Rue des Jésuites, à Lille (aujourd'hui : rue de l'Hôpital-Militaire)
 Rue des Jésuites, à Loudun
 Rue des Jésuites, à Strasbourg

Inde 
 Rue de la Maison jésuite (Jesuit House Rd), à Kanjirappally (Kerala)

Italie 
Rue des Jésuites (Strada dei Gesuiti), à Bari
Rue des Jésuites  (Via dei Gesuiti), à Catane (Sicile) 
Cour des Jésuites (Cortile dei Gesuiti), à Noto (Sicile)
Rue des Jésuites (Via dei Gesuiti) à Spolète
Place, pont et canal des Jésuites (Prato dei Gesuiti, Ponte dei Gesuiti, rio dei Gesuiti), à Venise

Liban 
Jardin des Jésuites, à Beyrouth

Lituanie 
Rue des Jésuites (Jėzuitų gatvė) à Vilnius (aujourd'hui : rue Saint-Ignace : šv. Ignoto gatvė).

Mexique 
 Rue de la Mission-Jésuite (Calle Misión Jesuita) à León (Guanajuato)

Pays-Bas 
 Rue des Jésuites (Jesuitenstraat), à Ruremonde

Pologne 
Rue jésuite (ul. Jezuicka), à Bydgoszcz
Rue jésuite (ul. Jezuicka), à Lublin
Rue jésuite (ul. Jezuicka), à Varsovie

République tchèque 
Rue des Jésuites, à Brno
Rue des Jésuites, à Litoměřice

Royaume-Uni 
Clos des Jésuites (Jesuit close), à Canterbury

Sri Lanka 
 Rue des Jésuites (Jesuit Street), à Batticaloa

Suisse 
Place des Jésuites (Jesuitenplatz), à Lucerne

Jésuites Rue
Compagnie de Jésus